Йол ( ;  (Охаль)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). Топоним происходит от наименования леса Eochaill, что значит «тисовый лес».

Местная железнодорожная станция была открыта 1 мая 1860 года, закрыта для обслуживния пассажиров 4 февраля 1963 года, и закрыта для товарного обслуживания 30 августа 1982 года.

Согласно «An A to Z of Youghal: The history and people of Eochaill,» Артур Конан Дойль останавливался здесь со своей женой и создал тут Инспектора Йоля, розыскника из детектива «Камень Мазарини».

Демография 
Население — 6785 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 6597 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 6393, население пригородов (environs) — 392.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.youghal.ie/

Города Ирландии
Населённые пункты графства Корк